Spojení písmen F a Y může mít různé významy:

Fy 
 Feynmanium (137Fy) – neformální název chemického prvku untriseptium (Uts)

fy 
 fríština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk